Las siglas SPF pueden hacer mención a:

 Sender Policy Framework: acuerdo de aseguramiento de remitentes de correo electrónico.
 La Sociedad de Poetas Franceses (Société des poètes français, en francés)
 Factor de protección solar (Sun protection factor, en inglés)
 Conformado superplástico (Superplastic forming en inglés)
 Shortest Path first, otro nombre para el Algoritmo de Dijkstra
 Single point of failure
 Servicio Penitenciario Federal